Poisk signifie « recherche » en russe.
 Poisk, un module russe de la Station spatiale internationale ;
 Centre POISK, une organisation éducative et de recherche russe.